Смешанная эстафета 2×6 км у женщин + 2×7,5 км у мужчин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2014 года прошла 19 февраля. В соревнованиях приняли участие 16 сборных. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 18:30 по местному времени (UTC+4). 

Смешанная эстафета стала одной из восьми дисциплин, которые дебютировали в программе зимних Олимпийских игр. Победу в гонке одержала сборная Норвегии, которая использовала дополнительные патроны только на одном из 8 рубежей (на первом этапе Тура Бергер из положения стоя потратила семь патронов, чтобы закрыть все мишени).

40-летний Уле-Эйнар Бьёрндален выиграл свою 13-ю в карьере олимпийскую медаль, чего ранее не добивался ни один человек на зимних Играх (в 2018 году его обошла по этому показателю лыжница Марит Бьёрген). По количеству золотых медалей зимних Олимпийских игр Бьёрндален сравнялся с рекордсменом этих соревнований лыжником Бьёрном Дели (по 8). 28-летний Эмиль Хегле Свендсен стал 4-кратным олимпийским чемпионом.

Дарья Домрачева из Белоруссии, которая выиграла к тому моменту уже три золота в личных гонках на трассах «Лауры», не выступала в составе своей сборной, ей был предоставлен отдых перед женской эстафетой.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Зимних Олимпийских игр